VM i skak 1981 var en match mellem Anatolij Karpov, Sovjetunionen, og hans tidligere landsmand, Viktor Kortsjnoj, som stillede op for Schweiz. I forhold til den højdramatiske og bizarre VM-match mellem de samme to i 1978, var der nærmest tale om en antiklimaks. Karpov vandt matchen 6-2 i løbet af blot 18 partier i, hvad der senere er blevet kaldt "massakren i Merano".

Matchen blev afviklet mellem 1. oktober og 19. november 1981 i Merano i Italien.

Baggrund 

Denne match var om muligt endnu mere politisk end matchen i 1978. Kortsjnoj benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på, at hans kone og søn stadig var fanget i Sovjetunionen, hvor sønnen Igor var blevet udtaget til militærtjeneste, og da han nægtede, var han blevet idømt to et halvt års arbejdslejr. Det gjorde ikke forholdet mellem Kortsjnoj og Karpov bedre, at førstnævnte kaldte sidstnævnte for "min kone og søns fangevogter." Præsidenten for verdensskakforbundet FIDE, islandske Friðrik Ólafsson, havde ikke fået noget ud af sit forsøg på at mægle mellem Kortsjnoj og de sovjettiske myndigheder.

Kortsjnojs vej til VM-matchen gik over en sejr i kandidatturneringens kvartfinale imod hans gamle uven Tigran Petrosian med 5½ – 3½. I semifinalen spillede Kortsjnoj uafgjort 6 – 6 med Lev Polugajevskij, men vandt 1½ – ½ i omkampen. I finalen, som gik til 16 partier, mødte han vesttyske Robert Hübner, som kom foran 3½ – 2½, men i syvende matchparti indtraf en episode som vendte matchen; I et lige slutspil overså Hübner en springergaffel og tabte et helt tårn og dermed partiet. Kortsjnoj vandt også det næste parti, mens niende og tiende parti gik i hængeparti med udsigt til 1½ point til Kortsjnoj. På dette tidspunkt afbrød Hübner matchen uden formelt at opgive hverken hængepartierne eller selve matchen. Kortsjnoj blev naturligt nok erklæret som vinder, men matchresultatet står nogen steder opført som 4½ – 3½ og andre steder som 6½ – 3½.

Kandidatturneringens tabel 
*) Efter uafgjort i to omkampe blev Portisch tildelt sejren, fordi han havde flest gevinster med sort.
**) Efter to partiers omkamp.
***) Hübner forlod matchen ved to hængepartier uden formelt at opgive.

Styrkeforholdet inden matchen 
Den amerikanske GM Robert Byrne regnede før matchen Karpov for svag favorit. I modsætning til den forudgående VM-match havde Karpov ikke de imponerende turneringssejre op til matchen, Kortsjnoj vandt faktisk flere turneringer, men trods alt med ringere modstand. Desuden havde 1978-matchen vist, at Kortsjnoj kunne spille lige op med Karpov trods dårlige odds.

Matchresultat

Eksterne henvisninger 
 Cree, Graeme: 1981 World Chess Championship, artikel

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1981